Macska-lyuk néven az alábbi üregek lettek írásban említve:

 Macska-lyuk, háromhutai barlang.
 Macska-lyuk, barlangnak nevezett mesterséges üreg, amely Szentendrén található.
 Macska-lyuk, a Macska-lyuk-víznyelő másik neve.
 Macska-lyuk, a Magas-tetői-barlang másik neve.
 Macska-lyuk, a Sas-kövi-barlang egyik téves neve.
 Macska-lyuk, Kordos László egyik, 1978-ban megjelent tanulmányában említ egy ilyen nevű barlangot, amit eddig nem sikerült beazonosítani.